Черемхо́во («вышка», «великое») — город (с 1917 года) в Иркутской области России, административный центр Черемховского района (в который не входит). Образует муниципальное образование Черемховское муниципальное образование (город Черемхово) со статусом городского округа как единственный населённый пункт в его составе.

Расположен на обеих сторонах Транссибирской магистрали. Один из крупных центров в Сибири по добыче угля. Население —  чел. (), шестой по величине город области.

Этимология 
Первое поселение на месте современного города было основано в 1722 году как почтовая станция, позже село Черемховское. Название от бурятского слова Шэрэмхэ - каменный уголь. С 1917 года — город Черемхово.

История 
Основан в 1722 году как село Черемхово при почтовой станции на Московском тракте.

Первая шахта по разработке месторождений Иркутского (Черемховского) каменноугольного бассейна заложена в 1896 году. В связи с прокладкой Транссибирской магистрали быстро росло число небольших шахт с рабочими посёлками при них (к 1906 году их насчитывалось 89, на них работало примерно 8000 человек).

Одно из мест, где польские изгнанники работали после революции 1905—1907 годов, например, в компании Русско-Азиатское Горнопромышленное товарищество И. В. Коморовского и И. И. Собещанского.

Постановлением Временного правительства от 3(16) июня 1917 года село преобразовано в город.

Распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2014 года № 1398-р «Об утверждении перечня моногородов» муниципальное образование города Черемхово включено в категорию «Монопрофильные муниципальные образования Российской Федерации (моногорода), в которых имеются риски ухудшения социально-экономического положения».

Органы власти 
Образует муниципальное образование город Черемхово со статусом городского округа с единственным населённым пунктом в его составе. До 2005 г. городу областного подчинения Черемхово был подчинён город Свирск.

Структуру органов местного самоуправления города составляют:
 Дума города Черемхово — представительный орган муниципального образования;
 мэр города Черемхово — глава муниципального образования;
 администрация города Черемхово — исполнительно-распорядительный орган муниципального образования;
 контрольно-счётная палата города Черемхово — контрольно-счётный орган внешнего муниципального финансового контроля.

В состав города входят 9 посёлков, ранее бывших населёнными пунктами и сформировавшихся при различных промышленных предприятиях, карьерах, шахтах, разрезах. В южной части городских земель находятся: посёлок Восточный, посёлок Касьяновка. К юго-востоку от основного города размещаются посёлки: Каменный Карьер, Кирзавод, Индустриальный, Штольня. В северо-восточной части расположен пос. Шахтёрский. К северу от города на расстоянии 4—7 км размещаются посёлки Ершовка и Трудовой.

Население

Природные условия 

Территория города расположена в южной части среднесибирского плоскогорья на Иркутско-Черемховской равнине. Она заполнена осадочными отложениями, которые богаты залежами каменного угля. Местность относится к подзоне лесостепи (лесные массивы представлены берёзой и хвойными породами деревьев).

Почвы слабоподзолистые, тёмно-серые, суглинистые.

Речная сеть представлена рекой Черемшанкой.

Климат территории резко континентальный, характерна большая амплитуда температур, малое количество осадков, высокий коэффициент солнечной радиации. Территория города расположена в климатической зоне «1В». Город относится к району 7—8-балльной сейсмичности.

Январь — самый холодный месяц, среднемесячная температура воздуха составляет минус 19,8 °C. Декабрь по суровости незначительно уступает январю.

Устойчивый переход температуры воздуха через нуль температур происходит обычно в начале второй декады апреля. Продолжительность безморозного периода составляет в среднем 105 суток. Наиболее высокие температуры воздуха отмечаются в июле. К июлю приурочен и абсолютный максимум температуры воздуха плюс 36 °C.

Осенью устойчивый переход температуры воздуха через нуль приходится на середину октября. Наиболее интенсивное понижение температуры воздуха наблюдается в период осеннего охлаждения (сентябрь—ноябрь). В октябре-ноябре перепад среднемесячных температур воздуха составляет 10—11 °C и является наибольшим годовым.

Среднегодовая скорость ветра составляет 2,9 м/с. В течение года средние скорости ветра от месяца к месяцу изменяются незначительно. Исключение составляют апрель-май и декабрь.

Годовое количество осадков составляет 325—425 мм. Увлажнение избыточное (к>2,0). Средняя относительная влажность воздуха более 60 %. Наличие туманов и высокая относительная влажность способствуют накоплению загрязнителей в атмосфере.

Экологическая обстановка 

Сочетание неблагоприятного расположения города Черемхово в низине, наличие большого количества малых котельных, дымовых топок с неблагоприятными метеорологическими условиями обуславливает высокие уровни загрязнения.

В условиях города Черемхово загрязнение атмосферы создаётся, как правило, в результате производственной и бытовой деятельности человека. Источниками антропогенного загрязнения воздуха являются дымовые трубы котельных, промышленных предприятий, теплоэнергоцентрали — 12 открытого акционерного общества «Иркутскэнерго» (далее — ТЭЦ-12 ОАО «Иркутскэнерго») и бытовых печей, автомобильный и железнодорожный транспорт. Несмотря на то, что объём выбросов промышленных предприятий за последние годы сократился, уровень загрязнения атмосферного воздуха, почвы, питьевой воды остаётся достаточно высоким.

На территории города расположены, в основном, организованные источники выбросов, а на площадях, разрабатываемых угольными разрезами — неорганизованные.

Экономика 

Черемхово — один из крупных центров добычи угля в Иркутском бассейне, которая ведётся открытым способом (угольный разрез, обогатительная фабрика). Месторождения каменного угля, талька, доломита, глины, магнезитов.

Заводы: тяжёлого машиностроения, механический, «Химик». Фабрики: мебельная, нетканых материалов. Предприятия по производству стройматериалов.

Пищевая промышленность: хлебокомбинат.

Лёгкая промышленность: швейная фабрика.

Сельское хозяйство: в районе выращивают пшеницу, овёс, ячмень, гречиху. Разводят крупный рогатый скот (молочного направления).

Торговля: представлена многочисленными торгово-развлекательными центрами и домами, рынками и оптово-розничными базами, супермаркетами

Финансовый сектор: филиалы более чем 20 российских банков.

Образование 

Система образования города Черемхово представлена:

 32 муниципальными образовательными учреждениями:
 начального общего образования — 1;
 основного общего образования — 3;
 среднего (полного) общего образования, в том числе Лицей — 11;
 начальная школа — детский сад — 2;
 открытая сменная общеобразовательная школа −1;
 13 дошкольными образовательными учреждениями;
 4 образовательными учреждениями дополнительного образования детей — Детская Музыкальная Школа (ДМШ), детский эколого-биологический центр (ДЭБЦ), детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ), дом детства и юношества (ДДЮ).

Здравоохранение 

Сеть учреждений здравоохранения представлена:

— двумя лечебными учреждениями для оказания лечебными учреждениями для оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению (больница №, больница № 2), имеющих поликлиники, дневные стационары, оказывающие квалифицированную медицинскую помощь по 26 врачебным специальностям;

— одно лечебное учреждение для оказания первичной медико-санитарной помощи детскому населению (детская городская больница), имеющего 3 детские поликлиники, дневной стационар и круглосуточный стационар, оказывающие квалифицированную медицинскую помощь по врачебным специальностям.

— два медицинских учреждения для оказания специализированной медицинской помощи (городской перинатальный центр, стоматологическая поликлиника).

Перинатальный центр включает в себя женскую консультацию, дневной стационар и 2 стационара круглосуточного пребывания оказывает медицинскую помощь по 6 врачебным специальностям.

Стоматологическая поликлиника по 5 врачебным специальностям.

Транспорт 
 Автомобильный транспорт
Черемхово является центром сети междугородних трасс, в различные направления, которые соединяют город с различными городами области. По территории Черемховского района проходит транссибирская магистраль и федеральная трасса Р255 «Байкал».

 Железнодорожный транспорт
Через станцию Черемхово Восточно-Сибирской железной дороги идут пригородные электропоезда и пассажирские поезда дальнего следования. Пассажиропоток в дальнем следовании составляет 5 тыс. человек в месяц, в пригородном — 23 тыс. человек.

В пределах городской черты расположены ж/д станции Восточно-Сибирской железной дороги: Гришево, Касьяновка, Восточный.
 Городской

Перевозкой людей занимается МУП «ТрансАвто»

Маршруты общественного автотранспорта (автобусы и маршрутные такси):
 1 маршрут ст. Гришево — Зап. Переезд (по верху)
 2 маршрут ПМС — РПС (по низу)
 3 маршрут ПМС — Зап. Переезд (по верху)
 4 маршрут мкр. Каркас — РПС (по низу)
 6 маршрут ДГБ — РПС (по низу)
 12а маршрут Мясокомбинат — Площадь Ленина
 23 маршрут Касьяновка — Черемхово
 25 маршрут Свирск — Черемхово (через ул. Ленина)
 285 маршрут Свирск — Черемхово (через Ж. Д. вокзал)
 23 маршрут Каменно-Ангарск — Ц. Рынок — мкр. Храмцовка

Связь 
В Черемхово действуют все федеральные операторы связи:
 МТС
 Теле2
 МегаФон
 Yota
 Ростелеком
Местные операторы связи :
 Своя Компания Плюс

Средства массовой информации 
 (Аналоговое телевидение

В настоящее время на территории города осуществляется эфирное вещание 3 телеканалов.

 Аналоговое вещание обязательных общедоступных телерадиоканалов в Иркутской области отключено 3 июня 2019 года.

Цифровое эфирное телевидение 
Все 20 каналов для мультиплекса РТРС-1 и РТРС-2; Пакет радиоканал, включает: «Вести FМ», «Радио Маяк», «Радио России / ГТРК Иркутск»..

 Пакет телеканалов РТРС-1 (телевизионный канал 34, частота 578 МГц), включает: «Первый Канал», «Россия 1 / ГТРК Иркутск», «Матч ТВ», «НТВ», «Пятый Канал», «Россия К», «Россия 24 / ГТРК Иркутск», «Карусель», «ОТР», «ТВЦ».
 Пакет телеканалов РТРС-2 (телевизионный канал 56, частота 754 МГц), включает: РЕН ТВ, Спас, СТС, Домашний, ТВ-3, Пятница!, Звезда, Мир, ТНТ, МУЗ-ТВ.
 Обязательные общедоступные региональные телеканалы («21-я кнопка»): телекомпания АИСТ ТВ

Радиостанции
 66.32 УКВ — Радио России / ГТРК Иркутск (Молчит)
 98.2 FM — Радио Че / Радио Дача (План - ООО "ПСК Гранит")
 100.0 FM — Радио Маяк / ГТРК Иркутск
 100.5 FM — Престиж радио (Молчит)
 101.1 FM — Радио Надежд
 102.8 FM — Радио Шансон
 103.6 FM — Радио МСМ (RDS)
 104.0 FM — Пионер FM / Своё радио (Молчит)
 105.0 FM — Удачное радио (ПЛАН).
 106.5 FM — Радио PULS (ПЛАН)
               
Печатные издания:              
Газета «Черемховский рабочий».                       
Газета «То что надо»

Интернет 
В г. Черемхово действует высокоскоростной интернет, кабельный и беспроводной с приоритетами 2G, 3G, 4G.
 ИркутскЭнергоСвязь (ООО "ИЭСВ") 
 Своя Компания Плюс
 Телеос-1
 ТТК
 Регион Телеком
 Большие Связи

Памятники 
В последнее время в Черемхово появляются новые памятники.
 Памятник «Учителям» (единственный в области).
 Памятник «Шахтёрам».
 Памятник «Морякам».
 Памятник «Гуркину» на Театральной площади.
 Памятник «Серп и молот».
 Памятник «Братская могила».
 Памятник «Любовь и голуби».
 Памятник «Аист».
 Памятник «Ленину».
 Памятник «Пушкин и Ольга».
 Памятник «Горькому».
 Памятник «Пограничникам». Скульптор Карим Мухамадеев. Прообразом скульптуры стал легендарный Никита Карацупа и его верный пёс Ингус.
 Скульптурная композиция «Доктор Айболит».
 Памятник первооснователю Черемхово.
 Памятник «Слава героям».
 Памятник Почтальону установлен осенью 2015 года возле центрального почтового отделения города (единственный в области).
 Памятник Герою России Роману Филипову, открыт 12 октября 2018 года.
 Мемориал "«Слава героям» и др.

Религия 
В Черемхово действуют два православных храма: Свято-Никольский храм, расположенный в центральной части города, и храм свт. Софрония Иркутского в мкр. Храмцовка, также действует мусульманская мечеть.

См. также 
 Черемховский драматический театр
 Гришево (Иркутская область)

Примечания

Ссылки

Литература 
 
 

 
Городские округа Иркутской области